Домой:

 «Домой!» — советский художественный фильм 1982 года.
 «Домой» — украинский художественный фильм 2019 года.
 «Домой» — российский художественный фильм 2022 года с Яном Цапником в главной роли.
 «Домой!» — альбом российской рок-группы «Ва-Банкъ».
 «Домой!» — дебютный альбом российской рок-группы «Элизиум».
 «Домой» — песня российского рэп-исполнителя и музыканта Моргенштерна.